Messias har flere betydninger:
 Messias, en religiøs frelserskikkelse i de abrahamitiske religioner
 Messias (Händel), Georg Friedrich Händels oratorium fra 1741